Die Saison 2008/09 war die fünfte Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen. Die Saison begann am 7. September 2008 und endete am 24. Mai 2009 mit dem letzten Spieltag. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bundesliga sicherten sich im Norden Tennis Borussia Berlin und im Süden der 1. FC Saarbrücken. Vor Saisonbeginn trat die Frauenfußballabteilung des TuS Köln rrh. geschlossen zu Bayer 04 Leverkusen über.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torjägerliste

Süd

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torjägerliste

Abstiegsrelegation 
In den Relegationsspielen trafen die Drittletzten der beiden Staffeln aufeinander. Nach einem Unentschieden im Hinspiel konnte der FV Löchgau durch einen 1:0-Sieg beim Mellendorfer TV den Klassenerhalt feiern. Die Spiele fanden am 1. und 7. Juni 2009 statt.

|}

Weblinks 
 
 

2008/09
Fußballsaison 2008/09